

Cinema 
 Fighting Bob – film del 1909 diretto da Francis Boggs
 Fighting Bob – film del 1915 diretto da John W. Noble
 The Fighting Boob – film del 1926 diretto da Jack Nelson

Persone
 Robert LaFollette (1855-1925) – scrittore soprannominato "Fighting Bob"